Miejscowości w Polsce 
 Jarkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce 
 Jarkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Rymań 

 Inne
 Jarkowo – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Zdanowicza

Zobacz też Jarków